Филип Дамс (; 31 октября 1978, Тюрнхаут, Бельгия) — бельгийский футболист, игравший на позиции левого защитника.

Карьера 
Начинал тренироваться в бельгийском «Алберта Гел», откуда в 11 лет перешёл в «Вербрудеринг Гел». Первый профессиональный контракт подписал с клубом «Льерс» в 1998 году. После трёх сезонов за клуб, где он стал игроком основного состава и провёл 83 матча, в которых забил три мяча, Филип решил сменить клуб и подписал контракт с турецким «Генчлербирлиги», за который выступал в течение четырёх сезонов и откуда попал в национальную сборную Бельгии.

В январе 2005 года подписал трёхлетний контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», которая заплатила за него 300 тысяч евро и за которую выступает до сих пор, являясь одним из старожилов команды. 29 января 2005 года дебютировал в Бундеслиге в гостевом матче 19-го тура против дортмундской «Боруссии», который закончился вничью 1:1. Филип вышел на поле в стартовом составе и был заменён Марселем Янсенем на 58-й минуте. Всего в своём первом сезоне провёл 11 игр за клуб. Второй сезон он начал также в основном составе — 22 игры в чемпионате. А вот третий сезон в составе мёнхенгладбахцев не заладился: перед началом сезона Филип получил тяжёлую травму. Проведя в октябре 2006 года операцию на травмированной пяточной кости, он было пошёл на поправку, но всё равно чувствовал болевые ощущения. В феврале 2007 года ему провели повторную операцию.
Из-за всего этого Филип пропустил весь чемпионат.

Сезон 2007/08 «Боруссия» проводила во второй Бундеслиге и именно в тех матчах Филип проявил себя как один из лидеров команды, очень уверенно проведя игры чемпионата.

Перед сезоном 2009/10 на сборах получил травму колена, из-за чего пропустил весь первый круг чемпионата.

В январе 2009 года был выбран капитаном «Боруссии».

Карьера в сборной 
В 2004 году Филип дебютировал в сборной Бельгии. 31 марта он вышел на поле в товарищеском матче против национальной команды Германии. Матч закончился разгромным поражением бельгийцев со счётом 3:0, Филип же на 46-й минуте заменил Джонатана Блондела. На данный момент он провёл за сборную семь матчей.

Личная жизнь 
Несмотря на то, что Филип играл в Германии, он продолжал жить в родной Бельгии. Несмотря на то, что «Боруссия» выделила ему квартиру в Мёнхенгладбахе, он в течение нескольких лет ездил по 140 км туда и обратно.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Вестерло»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах